Night time (The Escorts) (Chambers), lied van The Escorts uit 1966, gecoverd door The Cats en Elvis Costello
 Night time (The Strangeloves) (Feldman/Goldstein/Gottehrer), lied van The Strangeloves uit ca. 1965-1968
 Night time (Killing Joke), een album van de Britse band Killing Joke